Mern ima više značenja.

 Merkaptopurin, lek
 Mern (Danska), naselje